Peinkofer ist der Familienname von:

 Karl Peinkofer (1916–?), deutscher Schlagzeuger, Paukist und Musikpädagoge
 Max Peinkofer (1891–1963), deutscher Heimatforscher
 Michael Peinkofer (* 1969), deutscher Filmjournalist, Autor und Übersetzer